Judgement е пети студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Music for Nations. Първи албум без басиста и един от основните текстописци на групата Дънкан Патерсън, който е заменен от Дейв Пайбъс.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши, вокали в Parisienne Moonlight
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дейв Пайбъс – бас

Гост-музиканти 
 Дарио Пати – пиано в Anyone, Anywhere
 Лий Дъглас – женски вокали в Parisienne Moonlight и Don't Look Too Far

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1999 година
Албуми на Анатема